Меса дел Капулин има више значења:

 Меса дел Капулин (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Меса дел Капулин, Меса де лос Нанчес (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику